Cilioplea — рід грибів родини Lophiostomataceae. Назва вперше опублікована 1953 року.

Класифікація 
До роду Cilioplea відносять 11 видів:

Примітки

Джерела 
 Munk, A. 1953. The system of the Pyrenomycetes. Dansk botanisk Arkiv. 15(2):1-163 - P.113

Роди грибів